Houston é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Houston (Alabama)
 Condado de Houston (Geórgia)
 Condado de Houston (Minnesota)
 Condado de Houston (Tennessee)
 Condado de Houston (Texas)

Desambiguações de topônimos